Sæbø steht für:
 Sæbø, ehemalige Kommune in der norwegischen Provinz Hordaland; siehe Radøy
 Sæbø, Ort in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal; siehe Ørsta

Sæbø ist der Familienname folgender Personen:
 Magne Sæbø, norwegischer Theologe